Luwu ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) der indonesischen Provinz Südsulawesi. Luwu hat eine Fläche von 3.098,97 km². Hauptort ist seit 2006 Belopa, davor war die Hauptstadt Palopo. Die Einwohner sind mehrheitlich Bugis.

Geschichte 
Der Name geht auf das Königreich Luwu (auch Luwuq oder Wareq) zurück, das älteste Königreich in Sulawesi Selatan. Der niederländische Gouverneur Braam Morris von Makassar datierte 1889 die Blütezeit des Reiches auf das zehnte bis vierzehnte Jahrhundert. Als seine Quelle diente wahrscheinlich die La Galigo, ein episches Gedicht in einer archaischen Form der buginesischen Sprache.
Das Bugireich Luwu wurde 1905 von den Holländern besetzt.

Verwaltungsgliederung 
Der Bezirk Luwu setzt sich aus 21 administrativen Distrikten (Kecamatan) zusammen (Stand 2010):

Weblinks 

 F. DAVID BULBECK: „Economy, Military and Ideology in Pre-Islamic Luwu, South Sulawesi, Indonesia“ (PDF; 7,8 MB)
 Kingdoms of Indonesia: The Datu of Luwu

Einzelnachweise 

Geographie (Sulawesi)
Kabupaten in Sulawesi Selatan